

Mitologia 
 Mopso – personaggio della mitologia greca, figlio di Ampice e Cloride, indovino che partecipò alla spedizione degli Argonauti. 
 Mopso –  personaggio della mitologia greca, figlio di Apollo (o Racio) e Manto, anch'egli indovino
 Mopso  – personaggio della mitologia greca, figlio di Gerana e di Nicodama
 Mopso – personaggio della V Egloga di Virgilio

Pagine correlate 
 Mopsus – breve scritto di André Gide